Metodo dei momenti – metodo di ricerca degli stimatori in statistica
Metodo dei momenti – metodo di dimostrazione di convergenza nella teoria della probabilità